2. Zagrebačka liga je bila liga 6. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1975./76. i bila je podijeljena u dvije zasebne lige: Zapad i Istok. U svakoj se natjecalo 12 klubova te se igralo 22 kola.

Istok

Ljestvica

Zapad

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Zagrebačka nogometna zona – Sjever 1975./76.
 Zagrebačka nogometna zona – Jug 1975./76.

Vanjske poveznice 
 nk-maksimir.hr

Izvori  
 
 

1975-76
1975-76 Zagreb
Zagreb-2